Далі наведено список країн за річним споживанням сигарет на дорослу особу.

Понад 1,1 млрд населення світу палить. У той час як рівень споживання сигарет стабілізувався або впав у розвинених країнах, у країнах, що розвиваються, споживання цигарок продовжує збільшуватися на близько 3,4 % щорічно.

Рейтинг 2014

Рейтинг 2007

Примітки

Джерела 
 Tobaco Atlas — Annual cigarette consumtion per capita, 2007

Споживанням цигарок на особу
Тютюн
Міжнародні рейтинги
Паління